Rangi bezeichnet

 eine mythologische Figur der Maori als „Vater Himmel“ im Gegensatz zur „Mutter Erde“, siehe Rangi und Papa
 eine tansanische Sprache, die zu den Bantu-Sprachen gehört, siehe Langi (Sprache)

Rangi ist der Name folgender Personen:

als Vorname:
 Rangi Chase (* 1986), englischer Rugby-League-Spieler neuseeländischer Abstammung

als Familienname:
 Rihi Puhiwahine Te Rangi-hirawea (1816–1906), Komponistin maorischer Lieder
 Ronald Rangi (1941–1988), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Shane Rangi (* 1969), neuseeländischer Schauspieler